Capella, edifici religiós destinat a la pregària i a la celebració de la missa que no reuneix els requisits d'una església parroquial, vegeu oratori (edifici), ermita o església (arquitectura)
 Capella (arquitectura), lloc de culte menut construït dins d'una església gran, generalment annexada a la nau principal 
 Capella (estrella), estrella més brillant de la constel·lació Auriga i la sisena més brillant del cel
 Capella (Ribagorça), població d'Aragó, a la comarca de la Ribagorça 
 Capella (música), estructura musical que feia possible que en un determinat indret es pogués disposar de música sempre que les circumstàncies ho fessin necessari
 Turó de la Capella, muntanya del municipi de Llagostera a la comarca del Gironès
 Carrosseries Capella, empresa carrossera catalana amb seu a Barcelona (1852-1959)
 Antoni Capella Contra, fotògraf que va treballar a Barcelona i Calafell
 Andreu Capella (1529-1609), bisbe d'Urgell
 Ester Capella i Farré (la Seu d'Urgell, 1963), advocada i política catalana, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya des de maig de 2018